Бобру́йск:

 Бобруйск — город в Белоруссии.
 «Бобруйск» — корабль, один из пяти мониторов типа «Житомир».
 «Бобруйск» — белорусский футбольный клуб.
 Бобруйск — железнодорожная станция.
 Бобруйск — военный аэродром.

См. также 
 Бобруйск-Арена
 Бобруйчанка